El nombre Fábrega (o Fábregas) puede referirse a los siguientes topónimos:

 El cerro Fábrega, en Panamá.
 El departamento de Fábrega, en Panamá.

Además, puede hacer referencia a las siguientes personas:

 Alexandre Fàbregas, jugador de hockey español.
 Cesc Fàbregas, futbolista español.
 José Fàbrega Vives, ingeniero hispano-venezolano.
 Dídac Fàbregas i Guillén, político español.
 Jaume Fàbrega, crítico gastronómico español.
 Josep Fàbrega, político español.
 José de Fábrega, militar panameño.
 Juan Carlos Fábrega, funcionario bancario argentino.
 Manolo Fábregas, actor mexicano.
 Tomás Fábregas, activista español.
 Víctor Fábregas, actor español.
 Virginia Fábregas, actriz mexicana.